Ла Пома има више значења:

 Ла Пома (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пома (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику